Санта-Филомена ():

 Санта-Филомена — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Санта-Филомена — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Санта-Филомена-ду-Мараньян () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.

См. также 
 Пала Санта Филомена (спортивный комплекс)